USS Macon je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Macon (ZRS-5) 
 USS Macon (CA-132)

Macon